Sansan (go) – (dosłownie trzy-trzy) to punkt na gobanie leżący na trzeciej linii wobec obu boków
 Sansan (Gers) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pireneje